Krokan kan syfta på följande:
 Krokan (bakverk) – ett bakverk av mandelmassa i flera våningar

Geografi

Finland 

 Krokan, del av Björkö, Korpo, Åboland, 
 Krokan, Raseborg, Nyland,

Sverige 

 Krokan, Åmsele, en å i Västerbotten, 
 Krokan, Småland, en sjö i Hultsfreds kommun,

Se även
Krokant